Григорий Волконский:
 Волконский, Григорий Григорьевич (1691—1758) — князь, полковник, Симбирский воевода.
 Волконский, Григорий Иванович (? — 1715 или 1718) — русский государственный деятель, обер-комендант Тулы и Ярославля, один из первых 9-ти сенаторов.
 Волконский, Григорий Константинович (ок. 1560 — 1634) — князь, окольничий и воевода, отразивший польское нападение на Москву в 1618 году.
 Волконский, Григорий Петрович (1808—1882) — светлейший князь, российский дипломат, действительный статский советник, гофмейстер.
 Волконский, Григорий Семёнович (?—1721) — российский военачальник, генерал-майор, участник Северной войны.
 Волконский, Григорий Семёнович (1742—1824) — российский военачальник, генерал от кавалерии.